Montalban steht für:

 Montalban (Adelsgeschlecht), welfische Dienstmannen der Grafen von Tirol
 Burgruine Montalban, in der Gemeinde Kastelbell-Tschars, Südtirol
 Montauban, französische Stadt mit okzitanischem Namen
 Rodriguez (Rizal), Stadt auf den Philippinen mit früherem (aber noch gebräuchlichen) Namen

Montalban ist der Familienname oder Namensbestandteil von

 Friedrich von Montalban († 1282), Bischof von Freising
 Heraclio R. Montalban, philippinischer Zoologe 
 Maddalena Montalban (1820–1869), bedeutendste Republikanerin und Streiterin für Venedigs Unabhängigkeit
 Nicolò di Montalban (Nicolo de Montalban; Nicolaus de Montalbani; vor 1680–1695), venezianischer Dichter und Architekt, katholischer Geistlicher sowie Mörder in der „Königsmarck-Affäre“ am Hof des Kurfürstentums Braunschweig-Lüneburg

Siehe auch:
 Montalbán
 Monte Albán
 Montalbano